Сюллі́-ла-Шапе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південь від Парижа, 22 км на схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 424,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сюллі-ла-Шапель на сайті французького Національного інституту географії
 Сюллі-ла-Шапель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюллі-ла-Шапель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюллі-ла-Шапель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюллі-ла-Шапель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре